Mahone Bay – zatoka w Kanadzie u wybrzeży Nowej Szkocji;
 Mahone Bay – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.